A Batman: A sötét lovag visszatér, 2. rész (eredeti cím: Batman: The Dark Knight Returns, Part 2) 2013-ban bemutatott amerikai animációs film. A film első része 2012 jelent meg.

Cselekmény 
Batman (Bruce Wayne) és Robin (Carrie Kelley) sikeresen leszámolt a Mutánsok vezérével, de továbbra sem pihenhetnek, mert Joker kiszabadult az elmegyógyintézetből.

Joker a kórházban rábeszéli a kezelőorvosát egy tévészereplésre, és elő adásban végez a stúdióban lévőkkel. Ezután elszabadul a pokol, és összecsap Batman-el. A harc során Joker bevet minden alattomos trükköt, de végül Batman megöli őt, egyébként is már megbánta, hogy nem tette ezt meg korábban.

Eközben az elnök arra kéri Superman-t, hogy beszélje rá Batman-t, hogy hagyja abba a tevékenységét, mert túl sok kárt csinál. Superman elmegy Batman-hez, és szép szóval arra kéri, hogy többé ne húzza magára a jelmezt, mert ha nem, akkor gondok lesznek, de Batman rá se hederít. Ezután nem sokkal az elnök kiadja a parancsot, és Superman elindul leszámolni Batman-el. De Batman alaposan felkészül, és nagyon megnehezíti Superman dolgát.

Szereplők

További információk 

2013 filmjei
Amerikai animációs filmek
Batman filmek
Warner Bros. Pictures-filmek
Amerikai képregényekből adaptált filmek